Шахматная доска — игровое поле для игры в шахматы.
 Авиационная шахматная доска — опознавательный знак ВВС Польши.
 Шахматная доска Фейнмана — предложенная Ричардом Фейнманом математическая модель.
 Шаховница — один из вариантов геральдического деления щита.

См. также 
 «Великая шахматная доска» — книга Збигнева Бжезинского.
 Задача о зёрнах на шахматной доске — классическая математическая задача.
 Иллюзия с тенью на шахматной доске — оптическая иллюзия восприятия цвета.
 Натюрморт с шахматной доской — один из наиболее ранних французских натюрмортов.
 Палата шахматной доски () — высший орган финансового управления в средневековой Англии.